Nelsonia peut faire référence à :
 Nelsonia, un genre de rongeurs de la famille des Muridés
 Nelsonia, un genre de plantes de la famille des Acanthaceae
 Nelsonia, une localité du comté d'Accomack en Virginie aux États-Unis
 (3538) Nelsonia, un astéroïde